Tayleur steht für:
 Tayleur (Schiff), Segelschiff
 Tayleur & Co., Lokomotivfabrik